Николай Петрович Забуга (13 марта 1951, Бахмач — 13 ноября 2014, Киев) — священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), протоиерей; ректор Киевской духовной академии и семинарии (1994—2007), председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (2005—2007).

Биография 
Родился 13 марта 1951 года в городе Бахмач Черниговской области Украинской ССР.

В 1973 году окончил факультет романо-германской филологии Черновицкого государственного университета, затем там же преподавал Английский язык и Латынь.

С июля 1980 года по февраль 1981 года находился в составе контингента советских войск в Афганистане.

В сентябре 1990 года поступил на учебу в Киевскую духовную семинарию. Одновременно с учёбой преподавал в семинарии Украинский язык, Английский язык и Латынь.

28 июля 1992 года рукоположен во диакона митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром, а 2 августа того же года был рукоположен во пресвитера.

С 1992 года исполнял обязанности помощника инспектора, а затем инспектора КДАиС.

В июне 1993 года был возведен в сан протоиерея.

19 октября 1993 года был назначен исполняющим обязанности ректора КДАиС, а 27 октября 1994 года утверждён в должности ректора Киевской духовной академии и семинарии, которую занимал до 31 мая 2007 года.

В 1994 году стал доцентом кафедры основного богословия КДА. Преподавал основное богословие, историю католицизма и протестантизма, историю экуменизма.

27 июня 1999 года назначен на должность профессора, заведующего кафедрой.

Был главным редактором «Трудов Киевской духовной академии» и «Православного вестника», постоянным представителем Украинской Православной Церкви во Всеукраинском совете церквей, секретарем Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, членом Богословской комиссии при Синоде, Ученого совета Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В ноябре 2005 года назначен председателем отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

В мае 2007 году уволен с должности ректора КДАиС и назначен ректором Полтавской духовной семинарии с сохранением должности председателя ОВЦС УПЦ.

1 июля 2007 года подал рапорт об увольнении на покой по состоянию здоровья, и в октябре того же года выведен за штат.

В последние годы был почётным настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени.
 Орден «За мужество» III степени (1999).
 Орден Красной Звезды (1981).

Примечания

Ссылки 
 Отошел ко Господу бывший ректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Николай Забуга . // Патриархия.Ru
 Скончался бывший ректор Киевских духовных школ протоиерей Николай Забуга .
 КИЇВ. Відійшов до Господа колишній ректор Київських духовних академії і семінарії протоієрей Миколай Забуга . 

Священники Русской православной церкви
Выпускники Черновицкого университета
Выпускники Киевской духовной семинарии
Ректоры Киевской духовной академии
Преподаватели Киевской духовной семинарии
Ректоры Полтавской духовной семинарии
Протоиереи по алфавиту